Unu steht für:
 Unu (Fahrzeughersteller), deutscher Hersteller von Elektromotorrollern

UNU steht für:
 United Nations University, Universität der Vereinten Nationen (Weltuniversität)

Siehe auch:
 UNU-CRIS (Institut)
 U Nu (myanmarischer Politiker)

Abkürzung